Гайдпарк:
 Гайд-парк — парк в центре Лондона.
 Гайдпарк — российская социальная сеть для зрелых людей.

См. также:
 Хайд-парк.